Cerefolium sylvestre är en flockblommig växtart som beskrevs av Pietro Bubani. Cerefolium sylvestre ingår i släktet Cerefolium och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Externa länkar 

Flockblommiga växter
sylvestre